Lacul de acumulare Strâmtori, creat de barajul Strâmtori pe râul Firiza, lângă Baia Mare este o amenajare de gospodărire a apelor.

Gospodărirea apelor
Baraje din România
Lacuri de acumulare din România‎